

Роксбері — місто, штат Коннектикут
 Роксбері — місто, штат Мен
 Роксбері — місто, штат Нью-Гемпшир
 Роксбері — місто, штат Нью-Йорк
 Роксбері — місто, штат Вермонт
 Роксбері — місто, штат Вісконсин
 Роксбері Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Роксбері — переписна місцевість, штат Канзас